Rač může být:

 Rač (přírodní rezervace) – přírodní rezervace na vrchu Hradiště u Habří v katastrálním území Lochočice obce Řehlovice v okrese Ústí nad Labem
 Rač (Dubá) – zalesněný skalnatý hřeben u Pustého zámku nad údolím Liběchovky v katastrálních územích Zakšín a Deštná u Dubé města Dubá v okrese Česká Lípa
 Radeč (Křivoklátská vrchovina) – dříve nazýván Rač – horský hřeben a vrchol (723 m n. m.) v Křivoklátské vrchovině nedaleko Holoubkova; viz též přírodní park Radeč